Office pode ser:e significa escritório;
 Ability Office - um conjunto de programas de produtividade de licença comercial alternativos ao Office da Microsoft;
 Apache OpenOffice - um conjunto de programas de produtividade de código aberto;
 BrOffice - o nome oficial para a suíte de escritório LibreOffice no Brasil;
 Corel Office - um conjunto de programas de produtividade de licença comercial mais simples desenvolvido pela Corel;
 LibreOffice - um conjunto de programas de produtividade de código aberto da The Document Foundation derivado do OpenOffice.org;
 Microsoft Office - um conjunto de programas de produtividade da Microsoft;
 NeoOffice - um conjunto de programas de produtividade de código aberto exclusivo para o Mac OS derivado do OpenOffice.org;
 The Office - uma série humorística britânica.
 WordPerfect Office - um conjunto de programas de produtividade de licença comercial desenvolvido pela Corel;

Desambiguação